Wydrówka (Lutreolina) – rodzaj ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w obrębie rodziny dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 18,8–40 cm, długość ogona 20,9–35,8 cm; masa ciała 200–910 g.

Systematyka

Etymologia 
Lutreolina:  „wyderka”, od zdrobnienia lutra „wydra”; przyrostek -ina „odnoszący się”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Lutreolina crassicaudata  – wydrówka rudawa
 Lutreolina massoia 

oraz gatunki wymarłe:
 Lutreolina biforata 
 Lutreolina materdei 
 Lutreolina tracheia

Przypisy

Bibliografia 
 

Dydelfowate